Мервде́шт () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Мервдешт.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Камфируз (خش کامفیروز)
 Дорудзен (بخش درودزن)
 Сейедан (بخش سیدان)
Население области на 2006 год составляло 294 621 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса